He knows, You Know - drugi singel zespołu Marillion.

Lista utworów 
 He knows, you know
 Charting The Single

Single Marillion

Single wydane w roku 1983